Le fanum de Fonteny est un temple dédié à Mercure situé à Dampierre (Haute-Marne), en France. Le site a été utilisé comme sanctuaire de la fin de la période gauloise au Bas-Empire.

Description 
Le plateau de Chanteroy domine toute la plaine et en contrebas, au bord de la voie romaine a été découvert à Fonteny un fanum.

En 1883, un autel rectangulaire en pierre blanche haut d'un mètre dix-sept avec Mercur(io) et un socle Mercurio et Maia(e), v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) comme inscriptions ainsi qu'une statue de Mercure assis haute d'un mètre quatre-vingts.

En 1886 a lieu un autre ensemble de découvertes avec une tête de Mercure et un corps de statue féminine. Les premières fouilles d'importance eurent lieu entre 1897-98 par M. Cavaniol. Une pierre votive portant Deo Mercur(io)/ C(aius) Antonius/ retro Segomar(us)/ Liberaris ex v(o)t(o) ; une plaque gravée de V(...)CCO/ (...RII fil/ Sagarius/ Merurio/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) ainsi qu'une petite statue d'un personnage vêtu de son bardocucullus, manteau à capuchon typique des Lingons mettant sa main sur la tête de son chien.

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Revue de Champagne et de Brie, N° XV, 1883.
 Antoine Héron de Villefosse, Une nouvelle copie du Mercure arverne, in Revue archéologique, Paris, 1883.
 Société d'histoire et d'archéologie de Langres, II, 22-23, 1883.
 H. Cavaniol in Annuaire Socièté Histoire archéologique Chaumont, I, N° 15, 1898.
 Émile Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, Paris, I-XI, 1907-1938, N° 3340.

Articles connexes 

Dampierre
Temple romain en France
Histoire de la Haute-Marne
Site archéologique en Haute-Marne